Haus Raedt ist der Name von
 Haus Raedt (Korschenbroich) in Liedberg bei Korschenbroich
 Haus Raedt (Tönisvorst) in Vorst bei Tönisvorst

Siehe auch:
 Haus Rath